Manuel Cardenal puede referirse a:

 Manuel Cardenal Dominicis (1873-1956), militar español.
 Manuel Cardenal Iracheta (1898-1971), catedrático e historiador español.